Vereinigte Provinzen bezeichnet:

 Republik der Sieben Vereinigten Provinzen (Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, 1581–1795)
 Vereinigte Provinzen von Agra und Avadh (United Provinces of Agra and Oudh, 1902–1921)
 Vereinigte Provinzen von Mittelitalien (Provincie Uniti del Centro d'Italia, 1859–1860)
 Vereinigte Provinzen von Neugranada (Provincias Unidas de Nueva Granada, 1810–1816)
 Vereinigte Provinzen des Río de la Plata (Provincias Unidas del Río de la Plata, 1810–1831)
 Vereinigte Provinzen von Zentralamerika (Provincias Unidas del Centro de América, 1823–1838)

Siehe auch:
 Vereinigte Staaten (Begriffsklärung)